Aldo Beorchia (1916 – ...) – calciatore italiano
 Claudio Beorchia (1932) – politico italiano